

Astronomia 
 Shirley  – cratere meteoritico su Venere
 5624 Shirley  – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Shirley – film del 1922 diretto da A. V. Bramble
 Shirley – film del 2020 diretto da Josephine Decker

Geografia 
 Regno Unito
 Shirley  – parrocchia civile del Derbyshire
 Shirley  – distretto del borough di Croydon, Londra
 Shirley  – località del borough di Solihull, West Midlands
 Stati Uniti d'America
 Shirley  – città della contea di Van Buren, Arkansas
 Shirley  – città della contea di Hancock, Indiana
 Shirley  – città della contea di Piscataquis, Maine
 Shirley  – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Shirley  – census-designated place della contea di Suffolk, New York
 Shirley - città della contea di Kings, California

Letteratura 
 Shirley  – romanzo di Charlotte Brontë del 1849
 John Shirley – scrittore

Altro 
 Shirley  – album di Shirley Bassey del 1961
 Shirley  – nome proprio inglese.
 Shirley – serie televisiva statunitense